Une fleur m'a dit est une chanson de Noël.
Une fleur m'a dit est une série télévisée canadienne.